О́пиц (, Opitz, Oppitz) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Опиц, Георг Эмануэль (1775—1841) — немецкий живописец и гравёр.
 Опиц, Герхард (род. 1953) — немецкий пианист.
 Опиц, Люсиль (более известна под фамилией Вебер; род. 1977) — немецкая спортсменка-конькобежка.
 Опиц, Мартин (1597—1639) — немецкий поэт.
 Опиц, Мартин (род. 1977) — чешский футболист.
 Опиц, Филип Максимилиан (1787—1858) — чешский ботаник, миколог.
 Опиц, Христиан Вильгельм (1756—1810) — немецкий актёр.

Примечания